Ultimamente – album dei Sud Sound System
Ultimamente – album di Alex Baroni